Frankenhammer ist der Name folgender Ortsteile:

 Frankenhammer (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Deutscher Name des Ortsteils Liboc u Kraslic von Kraslice